Název Dolní Dvorce mají dvě sídla:

 Dolní Dvorce (Dyjice), část obce Dyjice v okrese Jihlava (k. ú. Dolní Dvorce u Telče)
 Dolní Dvorce (Kašperské Hory), část obce Kašperské Hory v okrese Klatovy (k. ú. Dolní Dvorce u Kašperských Hor)